Osoby o tym nazwisku:
 Andy Keogh – irlandzki piłkarz
 Myles Keogh – papieski i amerykański wojskowy
 Richard Keogh – irlandzki piłkarz